Duinroodpootglimmer
 Kleine roodpootglimmer